VVU steht für:
 Valley View University

VVÚ steht für:
 Vojenský výzkumný ústav, ein Staatsunternehmen des Tschechischen Militärs, welches als Forschungsinstitut agiert

VvU steht für:
 Vereinigung von Unternehmerinnen

Abkürzung